Ли́га Пернамбука́но — чемпионат бразильского штата Пернамбуку по футболу. Лига Пернамбукано проводится под эгидой ФПФ — Пернамбуканской Федерации Футбола (). Согласно рейтингу КБФ, Лига Пернамбукано занимает 7-е место по силе в Бразилии.

История и регламент 
За 105 лет существования Лиги три клуба из столицы штата почти безраздельно доминируют в первенстве — «Спорт Ресифи», «Санта-Круз» и «Наутико». В 2020 году, прервав 76-летнюю гегемонию этих трёх клубов, чемпионом Лиги Пернамбукано впервые в истории стал клуб «Салгейру» из одноимённого города. При этом впервые первенство выиграл не представитель города Ресифи.

В настоящий момент в Высшем Дивизионе штата, именуемом Серия A1 (), принимает участие 12 клубов. Две худшие команды по итогам первенства вылетают в Серию A2.

Двенадцать клубов чемпионата 2017 года сыграют друг с другом по одному матчу. Четыре лучшие команды по итогам этой первой стадии турнира выйдут в полуфинал, где первая команда сразится с четвёртой, а вторая — с третьей. Победители этих пар выйдут в финал, где и разыграют чемпионский титул.

С 1994 года во второй половине календарного года проводится розыгрыш Кубка Пернамбуку (), по результатам которого также может определиться участник Кубка Бразилии и Серии D Бразилии от штата Пернамбуку.

Значение слова Пернамбукано 
Слово «Пернамбукано» — прилагательное от названия Пернамбуку. Этим словом в Бразилии обозначают всё, что произведено в этом штате (прилагательное), а также людей — выходцев из этого штата (существительное). Самый яркий пример — футболист Жуниньо Пернамбукано.

Чемпионы 
 1915 — Фламенго Ресифи
 1916 — Спорт Ресифи
 1917 — Спорт Ресифи
 1918 — Америка Ресифи
 1919 — Америка Ресифи
 1920 — Спорт Ресифи
 1921 — Америка Ресифи
 1922 — Америка Ресифи
 1923 — Спорт Ресифи
 1924 — Спорт Ресифи
 1925 — Спорт Ресифи
 1926 — Торре
 1927 — Америка Ресифи
 1928 — Спорт Ресифи
 1929 — Торре
 1930 — Торре
 1931 — Санта-Круз
 1932 — Санта-Круз
 1933 — Санта-Круз
 1934 — Наутико
 1935 — Санта-Круз
 1936 — Трамуэйз
 1937 — Трамуэйз
 1938 — Спорт Ресифи
 1939 — Наутико
 1940 — Санта-Круз
 1941 — Спорт Ресифи
 1942 — Спорт Ресифи
 1943 — Спорт Ресифи
 1944 — Америка Ресифи
 1945 — Наутико
 1946 — Санта-Круз
 1947 — Санта-Круз
 1948 — Спорт Ресифи
 1949 — Спорт Ресифи
 1950 — Наутико
 1951 — Наутико
 1952 — Наутико
 1953 — Спорт Ресифи
 1954 — Наутико
 1955 — Спорт Ресифи
 1956 — Спорт Ресифи
 1957 — Санта-Круз
 1958 — Спорт Ресифи
 1959 — Санта-Круз
 1960 — Наутико
 1961 — Спорт Ресифи
 1962 — Спорт Ресифи
 1963 — Наутико
 1964 — Наутико
 1965 — Наутико
 1966 — Наутико
 1967 — Наутико
 1968 — Наутико
 1969 — Санта-Круз
 1970 — Санта-Круз
 1971 — Санта-Круз
 1972 — Санта-Круз
 1973 — Санта-Круз
 1974 — Наутико
 1975 — Спорт Ресифи
 1976 — Санта-Круз
 1977 — Спорт Ресифи
 1978 — Санта-Круз
 1979 — Санта-Круз
 1980 — Спорт Ресифи
 1981 — Спорт Ресифи
 1982 — Спорт Ресифи
 1983 — Санта-Круз
 1984 — Наутико
 1985 — Наутико
 1986 — Санта-Круз
 1987 — Санта-Круз
 1988 — Спорт Ресифи
 1989 — Наутико
 1990 — Санта-Круз
 1991 — Спорт Ресифи
 1992 — Спорт Ресифи
 1993 — Санта-Круз
 1994 — Спорт Ресифи
 1995 — Санта-Круз
 1996 — Спорт Ресифи
 1997 — Спорт Ресифи
 1998 — Спорт Ресифи
 1999 — Спорт Ресифи
 2000 — Спорт Ресифи
 2001 — Наутико
 2002 — Наутико
 2003 — Спорт Ресифи
 2004 — Наутико
 2005 — Санта-Круз
 2006 — Спорт Ресифи
 2007 — Спорт Ресифи
 2008 — Спорт Ресифи
 2009 — Спорт Ресифи
 2010 — Спорт Ресифи
 2011 — Санта-Круз
 2012 — Санта-Круз
 2013 — Санта-Круз
 2014 — Спорт Ресифи
 2015 — Санта-Круз
 2016 — Санта-Круз
 2017 — Спорт Ресифи
 2018 — Наутико
 2019 — Спорт Ресифи
 2020 — Салгейру
 2021 — Наутико
 2022 — Наутико

Достижения клубов 
 Спорт Ресифи — 42 (24)
 Санта-Круз (Ресифи) — 29 (30)
 Наутико (Ресифи) — 23 (31)
 Америка (Ресифи) — 6 (9)
 Торре (Ресифи) — 3 (3)
 Трамуэйз (Ресифи) — 2 (1)
  Салгейру (Салгейру) — 1 (2)
 Фламенго (Ресифи) — 1

Курсивом выделены ныне не существующие клубы.

В скобках указано количество вторых мест в чемпионатах.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола штата Пернамбуку

Появились в 1910-е годы в Бразилии
Чемпионаты штатов Бразилии по футболу